Penge kan syfta på:

 Penge (film), en dansk film från 1916
 Penge (radioprogram) – danskt radioprogram